Leandro Augusto Oldoni Stachelski – calciatore messicano
 Pedro Oldoni – calciatore brasiliano
 Boniforte Oldoni il Giovane – pittore italiano